Энджел Робинсон:
 Робинсон, Энджел (род. 1987) — американо-черногорская баскетболистка.
 Робинсон, Энджел (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Робинсон-Гарсия, Анхель (1937—2000) — кубинский боксёр.